Батрак — найманий робітник на селі, наймит

Прізвище 

 Батрак Антон Сергійович (*1994) — український футболіст, півзахисник.
 Батрак Дмитро Денисович (2000—2022) — лейтенант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Батрак Наталія (*1988) — українська легкоатлетка, майстер спорту.

Населені пункти

Батрак — село, Бакалинський район, Башкортостан
 Батрак — село, Каменський район, Пензенська область

Див. також 
 Батраки